Le nom widget peut désigner :

 en informatique, widget, un nom construit à partir des termes anglais « window (fenêtre) » et « gadget », recouvrant deux notions distinctes en relation avec les interfaces graphiques :
 un composant d'interface graphique, un élément visuel d'une interface graphique : bouton, barre de défilement, liste déroulante,
 une vignette active ou l'anglicisme widget interactif, un petit outil qui permet d'obtenir des informations : météo, actualité, dictionnaire, carte routière, pense-bête (en anglais post-it), traducteur ;
 en dessins animés, Widget, une série de dessins animés ayant pour héros un extraterrestre violet ;
 en aviation militaire, Widget, un avion militaire américain.

Référence